Hrvatsko novinarsko društvo (Zagreb)
 Hrvatski nezavisni demokrati (stranka, Hrvatska)

Ostalo:
 kratica za Hrvatsko naravoslovno (prirodoslovno) društvo
 ISO-oznaka za Honduras
 oznaka tokijskog aerodroma Haneda Airport (Japan)
 (H. N. D.) engleska kratica za Higher National Diploma (Velika Britanija)

Kratice